L'ultimate est un sport utilisant un disque volant, souvent appelé frisbee, du nom de la marque.
 Ultimate Marvel est le nom désignant une gamme de comics de Marvel Comics
 Ultimate X-Men
 Ultimate est un studio de développement de jeux vidéo britannique, devenu Rare dans les années 1990.
 Ultimate est un parcours de montagnes russes situé à Lightwater Valley.
 Ultimate est un album des compilations de Pet Shop Boys.
 Ultimate ping, variante de tennis de table
 Ultimate, la  de la chanteuse Jolin Tsai
 Ultimate, une écurie automobile